Centrum Sportowo-Rekreacyjne Mentor w Toruniu – kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Szosa Chełmińska 177-181, w sąsiedztwie nieczynnego dworca kolejowego Toruń Północny.

Charakterystyka 
W 1957 roku otwarto tu zakład, który po roku 1989 nosił nazwę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polon Labor”. W 2001 roku został on sprywatyzowany. W 2005 roku spółka zaczęła tracić płynność finansową, co doprowadziło do jej upadłości. Wówczas budynki po zakładzie wraz z terenem kupił prywatny inwestor, organizując tu centrum sportowo-rekreacyjne pod nazwą Mentor. W skład tego kompleksu wchodzi: kryte lodowisko, sale fitness, kryte korty tenisowe oraz siłownia typu cross. Na terenie centrum znajduje się siedziba Toruńskiego Klubu Curlingowego.

Najstarsze budynki na terenie dawnego zakładu wpisane są do gminnej ewidencji zabytków (nr 2015).

Zawody 
 Od 2007 roku na lodowisku odbywają się zawody Toruń Curling Cup (w latach 2007-2016 jako Mentor Curling Cup) – najstarszy istniejący turniej curlingowy w Polsce.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budynki kultury fizycznej w Toruniu
Nieistniejące przedsiębiorstwa w Toruniu
Kompleksy sportowe w Polsce